

Sigle 
CUP est un sigle qui peut signifier : 
 Cambridge University Press, une maison d'édition basée à Cambridge en (Angleterre) ;
 Candidature d'unité populaire (Candidatura d'Unitat Popular), un parti politique indépendantiste catalan classé entre la gauche et l'extrême gauche ;
 Collectif Ultras Paris, un groupe de supporters du Paris Saint-Germain ;
 Comité union et progrès, le nom officiel du parti des Jeunes-Turcs ;
 code universel des produits, pour l'utilisation des code-barres dans la distribution.

Code 
CUP est un code qui peut signifier :
 peso cubain, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 , dans le département de Sucre, au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Nom 
Cup est un nom qui peut signifier :
 cup (en français, coupe menstruelle), un mode de protection hygiénique ;
 cup, un symbole mathématique ;
 cup (en français, tasse), une unité de mesure utilisée en cuisine.

Voir aussi 
 
 différentes coupes en sport telles
 FA Challenge Cup, la « Coupe d'Angleterre » de football
 League Cup, l'autre coupe de football, en Angleterre
 Fed Cup, la « Coupe de la Fédération » au tennis, considérée comme l'équivalent féminin de la Coupe Davis
 Grey Cup, la coupe au football canadien
 Stanley Cup, la coupe au hockey professionnel nord-américain

Code IATA des aéroports